Драфт НБА 2011 года прошёл 23 июня, в четверг, в спортивном комплексе Пруденшал-центр в Ньюарке, штат Нью-Джерси. Право выбора под первым номером в результате лотереи, прошедшей 17 мая, получил клуб «Кливленд Кавальерс» и использовал его для выбора 19-летнего разыгрывающего защитника Кайри Ирвинга из университета Дьюка.

Драфт лотерея 
Первые 14 номеров драфта принадлежат командам, которые пропустили плей-офф, порядок определяется путём лотереи. В лотерее определять три команды, которые получат три первых выбора. Остальные пики первого и второго раунда распределены между командами в обратном порядке по разнице побед и поражений в прошедшем сезона. В случае равенства показателя побед и поражений, выбор определяется жребием 16 апреля 2010.

Лотерея прошла 17 мая 2011 года в Сиракьюсе, Нью-Джерси. Клуб «Кливленд Кавальерс», которому также принадлежало право выбора в первом раунде «Лос-Анджелес Клипперс», выиграл лотерею. Общий шанс Кливленда выиграть составлял 22,7% (19,9% собственный шанс и 2,8% - шанс «Клипперс»). Согласно розыгрышу, выпала выигрышная комбинация «Клипперс». «Миннесота Тимбервулвз», имевшая худшее соотношение побед/поражений и самый большой шанс выиграть лотерею, выиграла право второго выбора. «Юта Джаз», получившая право выбора «Нью-Джерси Нетс», выиграла право третьего выбора.

Ниже представлены шансы команд выиграть определенные выборы на драфте 2011 года.

Драфт

Примечания

Ссылки 
 NBA.com: Драфт 2011

Драфты НБА
НБА в сезоне 2011/2012